Leu (beek), beek in Nederlands Limburg
Leu (Dolj), een gemeente in Dolj, Roemenië
Moldavische leu, de munteenheid van Moldavië
Roemeense leu, de munteenheid van Roemenië